Caujarito peut désigner :

Toponymes

Caujarito : localité de la paroisse civile d'El Yagual de la municipalité d'Achaguas dans l'État d'Apure ;
 Caujarito : localité à cheval sur les paroisses civiles de Charallave et Las Brisas de la municipalité de Cristóbal Rojas dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme